Церипорія  (Ceriporia) — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae). Назва вперше опублікована 1933 року.

Класифікація 
До роду Ceriporia відносять 72 вида:

Примітки

Джерела 
 Donk, M.A. 1933. Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomyceteae (uitgez. Uredinales en Ustilaginales) en Homobasidiomyceteae-Aphyllophraceae: II. Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht. 9:1-278 — P.170

Роди грибів
Мерулієві